

Geografia 
 Bude, paese della Cornovaglia in Inghilterra
 Bude, città dello stato del Mississippi negli Stati Uniti d'America

Persone 
 Guillaume Budé, umanista francese (1468-1540)

Altro 
 Collection Budé, collana di classici latini e greci della casa editrice Les Belles Lettres

Altri progetti